116. længdegrad kan henvise til:

 116. vestlige længdekreds
 116. østlige længdekreds